Bernhard Vošicky ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Vošicky (Priester) (* 1950), österreichischer Ordenspriester, Liturgiewissenschaftler und Prediger
 Bernhard Vošicky (Journalist) (* 1983), österreichischer Journalist, Musiker und Radiomoderator